Dit is de wereldranglijst van september 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 september 2006.

Mannen 09